— город в префектуре Фукусима в северной части острова Хонсю, Япония. 

Основан 31 марта 1954 года. В 2006 году в состав города были включены посёлки Сиакава и Ямато, а также сёла Ацусиокано и Такасато (все из уезда Яма).

Город широко известен благодаря особой разновидности рамэна, известной, как китаката рамэн. В Китакате функционирует значительное число предприятий по производству рамэна, который там настолько популярен, что слово соба, означающее японскую гречневую лапшу, используется для обозначения именно рамэна, а гречневую лапшу называют нихон соба (японская соба).

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт города 

Города префектуры Фукусима